Inajá ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Inajá (Paraná)
 Inajá (Pernambuco)